Мейсон Мур (, настоящее имя Меган Моррисон; род. , Гранада-Хиллс, Калифорния, США) — американская модель и порноактриса.

Премии и номинации 
 2010 AVN Award nominee — Best All-Girl Group Sex Scene for Big Toy Orgy
 2010 AVN Award nominee — Best All-Girl Three-Way Sex Scene for Sweet Cheeks 11
 2010 XBIZ Award nominee — Новая старлетка года
 2010 F.A.M.E. Award finalist — Favorite New Starlet
 2011 AVN Award nominee — Unsung Starlet of the Year
 2011 AVN Award nominee — Best Anal Sex Scene for A Girl, a Boy & a Toy,
 2011 AVN Award nominee — Best Double Penetration Sex Scene for Bra Busters,
 2011 AVN Award nominee — Best Three-Way Sex Scene (G/B/B) for Slutty & Sluttier 11,
 2012 AVN Award nominee — Unsung Starlet of the Year

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Мейсон Мур
 
 
 Мейсон Мур на сайте моделей LA Direct Models
 Профиль Мейсон Мур на AVN.com

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами